Coll de Creu: coll del Massís del Canigó, entre les comunes de Prats de Molló i la Presta i el Tec, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord
 Coll de Creu: coll dels contraforts del Massís del Canigó, entre les comunes de Clarà i Villerac i Prada, tots dos de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord
 Coll de Creu: coll del massís del Madres, entre les comunes de Ralleu, de la comarca del Conflent, i de Matamala, de la del Capcir, a la Catalunya del Nord.

Cal no confondre'ls amb els Colls de la Creu.